Kallberg est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1891-1945), coureur longue-distance finlandais
 (1947-2014), directeur de photographie suédois

Homonymie de patronyme